Il existe en France plusieurs châteaux portant le nom de château des Essarts :

 château des Essarts à Plouguenast-Langast, Côtes-d'Armor ;
 château des Essarts à Marsainvilliers, Loiret ;
 château des Essarts à Cuy, Oise ;
 château des Essarts à Beaune-les-Mines, Haute-Vienne ;
 Vieux-Château des Essarts (ruines du), à Essarts-en-Bocage, Vendée.

Essarts